L'Euro Beach Soccer League 2014 è la 17ª edizione di questo torneo.

Calendario

Stage 1

Divisione A

Girone A

Girone B

Stage 2

Divisione A

Girone A

Girone B

Stage 3

Divisione A

Divisione B

Stage 4

Divisione A

Divisione B

Girone A

Girone B

Classifica finale

Divisione A

Divisione B

Fase finale

Girone A

Girone B

Finale 7º/8º posto

Finale 5º/6º posto

Finale 3º/4º posto

Finale 1º/2º posto

Classifica finale

Spareggi promozione

Girone A

Girone B

Finale 7º/8º posto

Finale 5º/6º posto

Finale 3º/4º posto

Finale promozione

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

2014
Calcio nel 2014